Mistrzostwa Świata w Koszykówce Mężczyzn 2002 odbyły się w dniach 29 sierpnia – 8 września 2002 r. w Indianapolis w Stanach Zjednoczonych. Zwyciężyła reprezentacja Jugosławii, pokonując w finale Argentynę. Trzecie miejsce zdobyła drużyna Niemiec. MVP turnieju został reprezentant Niemiec – Dirk Nowitzki.

Areny

Podział na grupy 
Szesnaście drużyn biorących udział w turnieju zostało podzielonych na cztery grupy.

Faza grupowa 
Trzy najlepsze drużyny z każdej grupy przechodzą do drugiej rundy grupowej. Ostatnia drużyna z każdej grupy przechodzi do walki o miejsca 13 – 16.

Grupa A

Tabela

Wyniki

Grupa B

Tabela

Wyniki

Grupa C

Tabela

Wyniki

Grupa D

Tabela

Wyniki

Druga faza grupowa 
Cztery pierwsze drużyny z każdej grupy przechodzą do ćwierćfinałów. Dwie ostatnie walczą o miejsca 9 -12.

Grupa E

Tabela

Wyniki

Grupa F

Tabela

Wyniki

Faza pucharowa

Miejsca 5 – 8

Miejsca 9 – 12

Miejsca 13 – 16

Nagrody

Klasyfikacja ostateczna

Statystyki

Punkty

Skuteczność z gry

Skuteczność rzutów "za trzy"

Skuteczność rzutów wolnych

Asysty

Zbiórki

Przechwyty

Przypisy

Bibliografia 
 Turniej na archive.fiba.com

2002
2002 w koszykówce
Sport w Indianapolis
Koszykówka w Stanach Zjednoczonych
2002 w Stanach Zjednoczonych